Каналето може да се отнася за:

 Джовани Антонио Канал, познат под името Каналето (1697 – 1768) – италиански художник;
 Каналето – предаване на БНТ.

Вижте също 
 Канал